Varias personas comparten el nombre de Antonio Pereira:

Antonio Pereira y Ruiz, funcionario público del Gobierno Real Español, en América.
Antonio Pereira, escritor español.
Antonio Pereira, luchador puertorriqueño.